Różaniec – modlitwa katolicka
 Różaniec – sznur modlitewny złożony z paciorków, używany w różnych religiach przy odmawianiu modlitw (lub mantr); szczególnie sznur modlitewny używany w Kościele Katolickim.
 Różaniec – potocznie: nabożeństwo różańcowe w Kościele Katolickim

Miejscowości w Polsce 
 Różaniec – osada w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Różaniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tarnogród 
 Różaniec Drugi – jej część
 Różaniec Pierwszy – jej część
 Różaniec-Szkoła – jej część
 Różaniec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo 
 Różaniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno

Inne 
 Różaniec – miesięcznik formacji różańcowej wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 Różaniec – polska powieść science-fiction autorstwa Rafała Kosika, wydana w 2017

Zobacz też 
 Przełęcz Różaniec – przełęcz w Górach Złotych na wysokości 593 m n.p.m. pomiędzy szczytami Borówkowa (900 m n.p.m.) i Jawornik Wielki (870 m n.p.m.).
 Różaniec święty – książka napisana w 1934 r. przez św. Josemarię Escrivę, założyciela Opus Dei.
 Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. 
 Różaniec z granatów – polski film wojenny z 1970 roku na podstawie opowiadania Ksawerego Pruszyńskiego.
 Nefrytowy różaniec – zbiór opowiadań detektywistycznych autorstwa Borisa Akunina.
 Drewniany różaniec – polski czarno-biały film obyczajowy z 1964 roku, w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich.
 Różaniec krzywiczy – jeden z objawów zaawansowanej krzywicy.